Sättning kan avse:
 Sättning (geologi) – är markytans sjunkning på grund av underliggande jordlagers kompression
 Sättning (typografi) – ett arbetsmoment i typografi
 Sättning (musik) – vilka instrument används i framförandet av musik